Les édaphosauridés (Edaphosauridae) forment une famille éteinte de synapsides eupélycosauriens partageant un ancêtre commun avec les sphénacodontes et ayant vécu du Carbonifère supérieur jusqu'au Permien inférieur. Ce taxon est connu jusqu'au Kungurien, mais il pourrait s'être éteint pendant le Roadien. Les membres de ce taxon ont atteint des grandes tailles (jusqu'à 3 mètres ou plus) et leurs fossiles ne sont connus que depuis l'Amérique du Nord et l'Europe.

Caractéristiques
Ils étaient les premiers amniotes herbivores connus et, avec les Diadectidae, parmi les premiers tétrapodes herbivores connus. Leurs tête est petite par rapport au corps qui est volumineux et il y a une grande voile le long de leurs dos, qui peut avoir fonctionné comme un dispositif de thermorégulation.

Classification
Les interrelations des édaphosauridés ont été étudiées en détail par David M. Mazierski et Robert R. Reisz (2010). Le cladogramme ci-dessous est modifié après leur analyse phylogénétique. 

Voici un cladogramme modifié à partir de l'analyse de Benson (sous presse) :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Synapsida
 Eupelycosauria

Liens externes 
 
 

Synapsides
Taxon fossile décrit en 1878
Eupelycosauria